Aardrijkskunde
Ambrose (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Ambrose (North Dakota), plaats in de Amerikaanse staat North Dakota

Personen met de achternaam Ambrose
Efe Ambrose, Nigeriaans voetballer
Lauren Ambrose, Amerikaans actrice
Marcos Ambrose, Australisch autocoureur
Stephen Ambrose, Amerikaans historicus

Voornaam
Ambrose (voornaam), een jongensnaam